Па́льцево — название населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Пальцево — деревня в Бабаевском районе.
 Пальцево — деревня в Белозерском районе.
 Пальцево — деревня в Грязовецком районе.

Ивановская область 
 Пальцево — деревня в Лежневском районе.

Курская область 
 Пальцево — село в Дмитриевском районе.

Ленинградская область 
 Пальцево — посёлок в Выборгском районе.

Новгородская область 
 Пальцево — деревня в Боровичском районе.
 Пальцево — деревня в Пестовском районе.
 Пальцево — деревня в Хвойнинском районе.

Орловская область 
 Пальцево — деревня в Дмитровском районе.

Псковская область 
 Пальцево — деревня в Островском районе.
 Пальцево — деревня в Печорском районе. (Паниковская волость)
 Пальцево — деревня в Порховском районе.
 Пальцево — деревня в Пыталовском районе. (Линовская волость)

Смоленская область 
 Пальцево — деревня в Духовщинском районе.
 Пальцево — деревня в Руднянском районе.

Тверская область 
 Пальцево — деревня в Бологовском районе.
 Пальцево — деревня в Зубцо́вском районе.
 Пальцево — деревня в Лихославльском районе.
 Пальцево — деревня в Рамешковском районе.
 Пальцево — деревня в Сандовском районе.
 Пальцево — деревня в Удомельском районе.

Ярославская область 
 Пальцево — деревня в Любимском районе.

См. также 
 Пальцев
 Палец (значения)